Crews est un patronyme porté notamment par :

 Donald Crews (1938-), auteur et illustrateur américain de livres pour enfants ;
 Frederick Crews (1933-), professeur émérite d'anglais et écrivain américain ;
 Harry Crews (1935-2012), romancier américain ;
 Laura Hope Crews (1879-1942), actrice américaine ;
 Terry Crews (1968-), acteur américain ;
 Tim Crews (1961-1993), joueur de baseball américain.